Luci Sexti Sextí Laterà, tribú de la plebs el 376. El 366 aC va ser elegit cònsol, el primer plebeu que va obtenir el càrrec.
 Marc Sexti Sabí, pretor el 202 aC
 Gai Sexti Calví, cònsol el 124 aC
 Tit Sexti, militar romà del segle I aC
 Quint Sexti (militar), militar romà del segle I aC
 Quint Sexti (filòsof), filòsof estoic romà del segle I aC
 Tit Sexti Africà, noble del segle I
 Sexti Paconià, pretorià en temps de Tiberi
 Tit Sexti Laterà, cònsol l'any 154